IYD est un sigle qui peut désigner :
 International Youth Day (en français, Journée internationale de la jeunesse), célébrée dans le monde entier le 12 août.

Voir aussi 
 Gène IYD, le gène codant l'iodotyrosine désiodase